«Междунаро́дные косми́ческие полёты» — многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая полётам международных экипажей в космос, которая выпускалась в 1978—1991 годах (с 10 марта 1978 года по 2 октября 1991 года).

Самым скрупулёзным оказался каталог Соловьёва (ЦФА), только он объединил все выпуски в в одну многолетнюю достаточно определённую каталожную серию.

Остальные каталоги разбили многолетнюю каталожную серию из 44 марок и блоков на 18 однолетних серий, где каждая серия — полёт отдельного экипажа:
 русский каталог «Стандарт-Коллекция» (SC) — на 18 серий;
 американский каталог Скотт (Scott) — на 18 серий;
 немецкий каталог Михель (Michel) —  на 18 серий
 английский каталог Стэнли Гиббонс (SG) — на 18 серий;
 французский каталог Ивер и Телье (Yvert) — на 18 серий.

Здесь 44 марки, это 14-летняя серия, отношение размера серии к ее длительности 3,1. Первый номер серии ЦФА 4808, дата выпуска марки с первым номером серии 1978-3-10.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР
Космическая филателия
Космонавтика СССР